Halde bezeichnet:

allgemein:
 oberdeutsche Bezeichnung für Bergseite, Abhang
 Halde, Anhäufung von Schüttgut auf der Bodenoberfläche, siehe auch Bergehalde
 Halde (Toponym), Bestandteil deutschstämmiger Orts- und Gewannnamen, auch in der Form Halden, Halten

Geographie:
 Halde (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Halde (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Halde oder Halden (Kempten), Ortsteil und Erhebung der Stadt Kempten im Allgäu, Bayern 
 Halde (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

 Halde (Bodensee), Tiefenbereich des Bodensees (ca. 100 bis 150 Meter)

Informatik:
 Halde, englisch Heap (Datenstruktur), dynamische Datenstruktur für nach einem Schlüsselwert geordnete Datensätze
 Haldenspeicher, Heap oder Dynamischer Speicher, Hauptspeicherbereich von Programmen zur Bedienung bedarfsweiser Speicheranforderungen

Halde ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptiste Du Halde (1674–1743), französischer Jesuit, Geograph und Sinologe

Siehe auch:
 Haldde, Berg in Norwegen

 Halden